, также известная как SAT — подразделение полиции Японии, существующее в каждой . Управление Специальными штурмовыми командами осуществляет Национальное полицейское агентство Японии. Команда является национальным контртеррористическим подразделением, которое сотрудничает с префектурными  Большая часть информации о подобных отрядах была конфиденциальной, первые документы были рассекречены в 1996 году.

В Японии отряды SAT также известны как ; команды принимают название городских или префектурных отделений полиции, к которым они привязаны — например,  отвечает за безопасность Большого Токио.

Предыстория 
К середине 1970-х годов в составе полиции Японии были так называемые , предшественники отрядов по борьбе против вооружённых преступников. Команды появились после того, как в 1968 году этнический кореец  захватил в заложники 18 японских граждан, а освободить их и арестовать Квона удалось только спустя 10 дней. В столичном департаменте полиции были созданы временные полицейские части. В 1977 году, после  бандитами из Красной армии Японии, было принято решение создать полноценные антитеррористические спецподразделения в департаментах полиции Токио и префектуры Осака, однако не предавать огласке сведения об этом.

В Токио была создана  6-го спецподразделения полиции, а в Осаке — рота «ноль» 2-го спецподразделения полиции. Токийский отряд получил название Специальной вооружённой полиции в 1982 году и собственный флаг. В 1996 году все подобные отряды были переименованы в Специальные штурмовые команды: они появились в Хоккайдо, префектурах Канагава, Тиба, Айти и Фукуока. С 2005 года существует и отряд при полиции префектуры Окинава.

Организация

Структура 
Насчитывается восемь команд по одному на каждую префектурную службу полиции. Команды подчиняются спецподразделениям, разгоняющим зачинщиков беспорядков, однако в случае чрезвычайной ситуации команды переходят под управление Первого отделения безопасности и отделения безопасности в Осаке. Общая численность личного состава насчитывает 300 человек: в столичном полицейском департаменте насчитывается три таких команды, в департаменте полиции Осаки — две, в остальных департаментах — по одной. В команду входят несколько групп: командования, захвата, снайперского прикрытия и техподдержки.

Обучение и подготовка 
Личный состав набирается из спецподразделений полиции Японии. Изначально туда приглашались рейнджеры, спасатели, снайперы и мастера боевых искусств. Они находятся под наблюдением инспекторов до достижения 30-летия. Срок службы составляет пять лет, что связано с необходимостью поддержки физической формы. Те, кто отслужил в Специальной штурмовой команде, имеют право перейти в другое отделение Бюро безопасности, но некоторые переводятся в Специальную команду по расследованиям отдела расследования уголовных преступлений, чтобы продемонстрировать свои способности детективам.

Подготовка оперативников Специальной штурмовой команды окутана тайной, однако один из ветеранов утверждал, что подготовка схожа с подготовкой рейнджеров Японии (например, в программу входят борьба против диверсантов и десантирование с воздуха). Центры обучения и подготовки разбросаны по шести локациям в стране, иногда для журналистов открыты учения в . Проводятся программы обмена опытом с немецким GSG 9 и австралийским специальным отделом полиции Квинсленда (10 человек обучались у австралийских инструкторов).

Снаряжение 
Основными пистолетами японской полиции изначально были HK P9S, после реорганизации на вооружение были приняты немецкие HK USP и Smith & Wesson Model 39. По некоторым данным, полицией также используются пистолеты Glock 19, SIG Sauer P226 и Beretta 92 Vertec. Оружие с непрерывным режимом ведения огня — пистолеты пулемёты HK MP5A5, HK MP5SD6, HK MP5K, автоматы Тип 89 и M4.

Снайперским оружием являются винтовки Howa Golden Bear, ; автоматы Тип 64 также используются как марксманские винтовки; также встречаются винтовки HK PSG1 и L96A1. На место происшествия оперативники прибывают на бронированных фургонах наподобие автомобилей SWAT или ОМОН.

Участие в операциях 
Рота «Ноль» полиции префектуры Осака впервые прославилась 26 января 1979 года, когда прибыла освобождать заложников, захваченных при ограблении банка  бандитом по имени Акиёси Умэкава. Умэкава убил двух прохожих и двух полицейских перед нападением. 28 января грабителя ликвидировал снайпер полиции. Со временем полицейские части SAT стали «последним рубежом» , а их эффективная деятельность не позволяла преступникам совершить что-либо серьёзное. В 1990 году во время войны в заливе отряд полиции был направлен в Саудовскую Аравию для . Во время операции по освобождению японского посольства в Лиме японские полицейские оттачивали свои навыки по штурму зданий, схожих с посольством, чтобы предотвратить повторение подобного инцидента в самой Японии.

21 июня 1995 года в аэропорту Хакодате  был захвачен террористом по имени Фумио Куцуми (), угрожавшим взорвать его (бомба оказалась глиняным муляжом), и это стало первым случаем, когда Воздушные силы самообороны Японии координировали свои действия со Специальной штурмовой командой, предоставив самолёт Kawasaki C-1 для доставки оперативников и полицейских префектуры Хоккайдо из Ханеды. Куцуми был арестован, признан виновным (несмотря на диагностированные расстройства психики) и получил 10 лет тюрьмы за угон самолёта.

В 2000 году Специальные штурмовые команды полиции Осаки и Фукуоки оказывали помощь полиции префектуры Хиросима при штурме  17-летним молодым человеком. Угонщика, который размещал зашифрованное предупреждение на форуме 2ch.net, удалось схватить живьём. В 2003 году Специальной штурмовой команде полиции Айти пришлось иметь дело с ещё одним случаем захвата заложников, однако в этот раз они потерпели неудачу: террорист Нобору Беппу () подорвал себя, в результате взрыва погибли ещё три человека и были ранены 41 человек.

В мае 2007 года в Нагое бывший деятель якудза Хисато Обаяси () около суток удерживал заложников: хотя бандита арестовали 18 мая 2007 года силами полиции Айти, но впервые в результате операции погиб боец Специальной штурмовой команды — оперативник Кадзухо Хаяси (). Специальная команда по расследованиям могла попасть под огонь бандита, но Хаяси принял на себя все попадания. Погибшего посмертно произвели в капитаны, а председатель Национальной комиссии по общественной безопасности  заставил опубликовать подробности случившегося и пообещал провести расследование по факту ответственности Специальной штурмовой команды за гибель оперативника. Именно после этого в префектуре Айти создали Штаб поддержки Специальной штурмовой команды (SSS).

В 2015 году японские СМИ сообщили, что оперативников SAT могут направить в отряды для борьбы против терроризма на море. В 2016 году оперативники SAT обеспечивали вместе со Специальным абордажным отрядом безопасность участников и гостей Саммита G7 в Симе.

Примечания

Литература

Книги

Статьи

Ссылки 

 Special Operations 
 SpecWarNet 

Полиция Японии
Воинские части и формирования, созданные в 1977 году
Формирования специального назначения Японии
Полицейские спецподразделения